Вячесла́в Константи́нович Олтарже́вский () — русский и советский архитектор, крупнейший специалист по высотному строительству. Первый главный архитектор Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1935—1938). Один из немногих видных архитекторов, репрессированных в 1930-х годах, который был освобождён в 1943 году и смог вернуться к профессиональной деятельности.

Биография

1880—1935 
Вячеслав Олтаржевский родился в семье инженера путей сообщения. В семье было пятеро детей, в том числе старший брат Вячеслава — Георгий, также ставший известным архитектором. После гибели отца в 1885 году был отдан в Набилковский сиротский приют. В 1900 году окончил при приюте Набилковское коммерческое училище и в 1901 году поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества. В 1905 году в период закрытия МУЖВЗ в связи со студенческими беспорядками в течение года обучался в Венской академии художеств у Отто Вагнера. По предположению биографа архитектора О. А. Никологорской, рекомендации Олтаржевскому для обучения у Вагнера мог дать его преподаватель в МУЖВЗ И. А. Иванов-Шиц, лично знакомый с австрийским зодчим. В 1908 году Олтаржевский окончил училище с отличием и званием архитектора-художника первой степени. Ещё во время обучения в МУЖВЗ начал работать под руководством И. А. Иванова-Шица на постройке станционных сооружений Московской окружной железной дороги. В 1908 году работал помощником Иванова-Шица на строительстве здания Купеческого клуба в Москве (Малая Дмитровка, 6).

Начало профессиональной деятельности Вячеслава и Георгия Олтаржевских совпало с угасанием интереса заказчиков к модерну и возрождению неоклассицизма. Георгий в 1907—1915 гг. строил многочисленные доходные дома, тогда как Вячеслав работал над масштабными, общественно значимыми постройками. Важнейшая его работа до революции — квартал Северного страхового общества на Ильинке, спроектированный совместно с петербуржцем М. М. Перетятковичем и московским инженером И. И. Рербергом (1909—1911). Существует также спорная версия об авторстве Олтаржевского в постройке торговых рядов «Мавритания» в Благовещенске.

В 1918—1921 — военный инженер в рядах РККА. С 1921 года возглавлял архитектурный отдел сельского строительства Управления землеустройства, мелиорации и государственных имуществ (Сельстрой) Наркомата земледелия РСФСР

В 1922—1923 годах Олтаржевский работал заместителем А. В. Щусева — главного архитектора первой Всероссийской сельскохозяйственной выставки в Москве (располагалась на территории современного ЦПКиО имени Горького). В 1924—1935 архитектор был командирован в США для ознакомления с современными строительными технологиями, окончил экстерном Нью-Йоркский университет, работал на высотном строительстве в Нью-Йорке, по его проекту в Нью-Джерси был выстроен курорт «Королевские сосны». Существует версия, что его конкурсный проект площади маршала Фоша в Париже, выполненный в США и привлекший внимание Н. И. Бухарина, впоследствии и привёл Олтаржевского на скамью подсудимых.

1935—1943 
В 1935 году Олтаржевский, при участии Р. П. Подольского, Н. В. Алексеева, студентов А. Б. Борецкого, Д. Г. Олтаржевского (племянника) выступил на конкурсе проектов на планировочное и архитектурное решение Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве, открытие которой планировалось на осень 1937 года. Всего было представлено 10 конкурсных и один дополнительный проект. Только два из одиннадцати проектов были представлены маститыми архитекторами (Олтаржевским и его сверстником Г. Б. Бархиным), остальные работы были выполнены аспирантами Академии архитектуры.

Проект Олтаржевского опирался, с одной стороны, на свободное расположение основных ансамблей на территории Останкина (Олтаржевский называл это «организацией плана по принципу постепенного развертывания отдельных ансамблей»), с другой — на строго симметричное построение каждого из узлов выставки, и никак не был увязан с историческими постройками Шереметевых. По мнению критиков, такой подход был недопустим, однако в апреле 1936 года именно проект Олтаржевского был принят к исполнению.

Строительство выставки, открытие которой дважды переносилось (на 1938 и 1939 годы), было прервано арестами в Наркомземе; нарком М. А. Чернов, курировавший проект, был расстрелян (см. Третий Московский процесс), а обвинённый во вредительстве директором ВСХВ Горишихиным Олтаржевский отправился в лагеря. Ему вменялось, в частности, то, что «из-за имевшегося на выставке вредительства её строительство было проведено без продуманного генерального плана. Такой важный раздел выставки, как показ новой и старой деревни, совершенно не нашел отражения в генеральном плане». Здания, построенные по его проектам, были частично демонтированы, а частично перестроены, но созданная им планировка ВСХВ (ВДНХ СССР — ВВЦ) сохранилась по сей день. Олтаржевский, работавший в заключении в Воркуте (главный архитектор Воркуты в 1939—1942), вышел на свободу в 1943 году.

1943—1966 

В 1947—1948 Олтаржевский был приглашён в комитет по строительству высотных зданий. Предложенные им проекты не победили на конкурсе, но разработанный совместно с А. Г. Мордвиновым проект гостиницы на Дорогомиловской набережной, позже получившей название «Украина», был утверждён и осуществлён.

Авторству Олтаржевского принадлежит труд «Строительство высотных зданий в Москве», обобщивший практику проектирования и строительства «сталинских» высоток.

Похоронен на  (13 уч.).

Проекты и постройки 
СПИСОК АРХИТЕКТУРНЫХ РАБОТ В.К. ОЛТАРЖЕВСКОГО

 Станционные здания Московской окружной железной дороги. Под руководством И. А. Иванова-Шица, 1904—1908 гг.
 Здание Купеческого клуба (Москва, Малая Дмитровка, 6). Под руководством И. А. Иванова-Шица, 1907—1908 гг.
 Квартал зданий Северного страхового общества, под руководством М. М. Перетятковича, И. А. Голосова и И. И. Рерберга (1909—1911, Ильинка, 21-23 — Новая площадь, 16). Москва, 1909—1911 гг.
 Доходный дом, Даев переулок, 31. Москва, 1909 г.
 Голофтеевский пассаж, угол Петровки и Кузнецкого Моста, под руководством с И. И. Рербергом, не сохранился, 1910—1911 гг.
 Конкурсный проект дома Экономического общества офицеров Московского военного округа, совместно с И. И. Рербергом (1-я премия, не осуществлён), 1911 г.
 Гараж компании Мерседес-Бенц, Неглинный проезд, 1912—1914 гг. (не сохранился).
 Санаторий Г. А. Коротаевой. г. Москва, на территории усадьбы Покровское-Рубцово), 1911—1913
 Здание Киевского вокзала в Москве. Под руководством И. И. Рерберга (руководитель проекта) и В. Г. Шухова, 1912—1917 гг.
 Доходный дом на улице Нижняя Красносельская улица, 23. Москва, 1914 г.
 Конкурсный проект концертно-бальных помещений при Самарской коммерческом собрании, 1-я премия (не осуществлён), 1914—1916 г.г.
 Народный дом просвещения и искусства. Рыбинск, 1919 г.
 Здание конюшни в совхозе «Кимры», 1921—1922 гг.
 Манеж на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке (Москва), 1922—1923 гг. (не сохранился)
 Павильон «Текстиль» на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке (Москва), 1922—1923 гг. (не сохранился)
 Вход на Всероссийскую сельскохозяйственную и кустарно-промышленную выставку со стороны Нескучного сада (Москва), 1922—1923 гг. (не сохранился)
 Общее архитектурно-планировочное решение курорта Пайнуолд (Нью-Джерси), 1926 г.
 Здание отеля и ресторана на курорте Пайнуолд (Нью-Джерси), 1926 г.
 Здание клуба на курорте Пайнуолд (Нью-Джерси), 1927 г.
 Здание муниципальной поликлиники в Нью-Йорке, 1929 г.
 Конкурсный проект монумента-маяка Христофору Колумбу в Санто-Доминго, 1929 г.
 Конкурсный проект Дворца Советов. Москва, 1929 г.
 Проект застройки площади Маршала Фоша в Париже, 1930 г.
 Дом № 116 на Елисейских Полях. Париж, 1931 г.
 Загородный дом в пригороде Парижа, 1931 г.
 Коммерческое здание в Пенсильвании, 1931 г.
 Офис «Чанин Констракшн компани». Нью-Йорк, 1931 г.
 Конкурсный проект Рокфеллер-центра (Радио-сити) в Нью-Йорке, 1932 г.
 Коммерческий центр. Нью-Йорк, 1932 г.
 Москворецкий Мосторг (Даниловский универмаг), Люсиновская улица, 70. 1934 г.
 Общий план и архитектурно-планировочное решение Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (Москва), 1935 г.
 Павильон «Механизация» на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (Москва), 1937 г. (не сохранился, был признан неудачным и разрушен)
 Павильон Администрации на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (Москва), 1937 г. (не сохранился)
 Главный вход на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку (Москва), 1938 г. (не сохранился, был признан неудачным и разрушен)
 Павильон «Совхозы» на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (Москва), 1938 г. (не сохранился)
 Дом начальника комбината. Воркута, 1940 г.
 Надшахтное здание шахты № 1 «Капитальная». Воркута, 1940 г.
 Здание шахтокомбината шахты «Капитальная». Воркута, 1940 г.
 Здание вокзала в Ростове-на-Дону, 1946 г.
 Проект типового вокзала для Латвийской железной дороги, 1946 г.
 Конкурсный проект монумента героям Сталинграда, 1947 г.
 Конкурсный проект памятника Победы в Таллине, 1947 г.
 Здание высотной гостиницы в Дорогомилове. Гостиница «Украина» (Москва). (руководитель проекта А. Г. Мордвинов, при участии В. Г. Калиша, инженера П. А. Красильникова). Форпроект 1947—1948 гг. Проект удостоен Сталинской премии за 1948 год. Реализация 1957 г.
 Проект реконструкции здания магазина ЦУМ в Москве, 1954 г.
 Проект реконструкции здания ресторана «Прага» в Москве, 1956 г.
 Здание Латвийской академии наук, Рига. Совместно с О. Тилманисом и В. Апситисом, 1957 г.
 Конкурсный проект Дворца Советов, 1958 г.
 Курортная гостиница в Цхалтубо, 1960 г.
 Гостиница в Тбилиси, 1960 г.
 Памятник в честь четырехсотлетия добровольного присоединения Кабарды к России (Нальчик), 1961 г.
 Санаторий МИД «Сосновая роща — Чаир» (Мисхор), 1961 г.
 Памятник на Бородинском поле, 1961 г.

Примечания

Литература 
 
 
 

Архитекторы Российской империи
Архитекторы СССР
Архитекторы Москвы
Репрессированные в СССР
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Похороненные на Ваганьковском кладбище